Рады́гин — русская фамилия.

Известные носители 
 Радыгин, Игорь Сергеевич (1926 — 2007) — гвардии младший сержант, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Радыгин, Пётр Иванович (1896 — 1947) — советский военачальник, генерал-майор (22.06.1944), Краснознамёнец (1920)

См. также 
 Радугин
 Родигин
 Родыгин